Га́ген () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гаген, Альфред-Роберт Рейнович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 11 декабря 1915.
 Гаген, Григорий Григорьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7810; 26 ноября 1847.
 Гаген, Николай Александрович (1895—1969) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Гаген, Фердинанд Августович (1849—?) — русский гражданский инженер, архитектор.
 Гаген, Фридрих-Генрих фон дер (1780—1856) — немецкий филолог и педагог.
 Гаген О. — содержал в Москве в 1705—1712 годах частную школу.
 Гаген, Эрнест-Август (1797—1880) — немецкий писатель и поэт.

См. также 
 Хаген (значения)
 Гаген-Торн
 Гагенау